JMR est un sigle qui peut désigner :
 Journal of Molecular Recognition, une revue scientifique à comité de lecture dans le domaine de la reconnaissance moléculaire en biologie ;
 Journal of Magnetic Resonance, une revue scientifique à comité de lecture dans le domaine des techniques de résonance magnétique nucléaire.